Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die BRD Bucharest Open 2016 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 9. bis 11. Juli 2016 stattfand. Es qualifizierten sich vier Spielerinnen für den Hauptbewerb. Xu Shilin rückte als Lucky Loser ins Hauptfeld nach.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Bukarest